Primera División 1979/1980 był 49 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 8 września, a zakończył 18 maja.

Kluby występujące w sezonie 1979/1980:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

1 jako obrońca trofeum
2 Mecz CD Málaga 0-3 UD Salamanca został anulowany, ponieważ UD Salamanca kupiła go
3 Zespołowi CD Málaga odebrano 3 punkty za nie stawienie się na meczu z AD Almería. Mecz uznano jako zwycięstwo 0-1 dla zespołu AD Almería

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 20. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej